Brusnik, nenaseljen hrvatski jadranski otok 23 kilometara zapadno od Visa.
 Brusnik (Pakrac)
 Brusnik (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac, BiH
 Brusnik (Zaječar), naselje u općini Zaječar, Srbija
 Brusnik (Slovačka)

kk:Брусник (Перник облысы)